Pirela ist der Name folgender Personen:

Felipe Pirela (1941–1972), venezolanischer Sänger
Norberto Segundo Pirela García (1935–1979), venezolanischer Sänger und Komponist, siehe Héctor Barinas